Stepanek oder Štěpánek ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Stepanek (* 1963), deutscher Tennisspieler
 Brian Stepanek (* 1971), amerikanischer Schauspieler
 Catrin Stepanek (* 1972), österreichische Flötistin, Musikpädagogin und Musikjournalistin
 Elisabeth Stepanek (1952–1995), österreichische Schauspielerin
 Emil Stepanek (1895–1945), österreichischer Theatermaler und Filmarchitekt
 Jakub Štěpánek (* 1986), tschechischer Eishockeyspieler
 Jan Nepomuk Štěpánek (1783–1844), tschechischer Schauspieler und Regisseur
 Karel Štěpánek (1899–1981), tschechischer Schauspieler
 Lilly Stepanek (1912–2004), österreichische Schauspielerin

 Mattie Stepanek (1990–2004), US-amerikanischer Lyriker
 Miroslav Štěpánek (* 1990), tschechischer Fußballspieler
 Ondřej Štěpánek (* 1979), tschechischer Kanute

 Radek Štěpánek (* 1978), tschechischer Tennisspieler
 Werner Stepanek (* 1952), deutscher Pädagoge und Bildhauer
 Zdeněk Štěpánek (1896–1968), tschechischer Schauspieler